Büren (von althochdeutsch bûri ‘Haus/Siedlung’) steht für:
 Büren (Adelsgeschlecht), Edelherrengeschlecht zu Burg Büren in Büren, Nordrhein-Westfalen
 Büren (Adelsgeschlecht, Marsberg), Stadtadelsgeschlecht in Marsberg, Nordrhein-Westfalen
 Büren (Adelsgeschlecht, Unna), Stadtadelsgeschlecht in Unna, Nordrhein-Westfalen
 Büren (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizier- und Adelsfamilie aus Bern
 Büren (Ratsgeschlecht), Schweizer Ratsgeschlecht aus Luzern 
 Büren genannt Sybertinch, westfälisches Adelsgeschlecht aus der Umgebung um Unna, Nordrhein-Westfalen
 Büren (Familienname) (auch Bueren), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Burg Büren, abgegangene Burg in Büren (Westfalen)
 Schloss Büren, Schloss in der Gemeinde Büren an der Aare im Kanton Bern, Schweiz

Büren ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bürener Land, Region in Westfalen

Städte, Gemeinden:
 Büren (Westfalen), Stadt im Kreis Paderborn
 Büren an der Aare, Gemeinde im Kanton Bern
 Büren SO, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Büren, deutscher Name von Buren (Gelderland), Gemeinde der Provinz Gelderland, Niederlande

Gemeindeteile in Deutschland:
 Büren (Bremen), Dorf mit Ortsteilen Hasenbüren, Mittelsbüren und Niederbüren in Bremen
 Büren (Gescher), Ortsteil von Gescher
 Büren (Lotte), Ortsteil von Lotte, Kreis Steinfurt
 Büren (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil von Neustadt am Rübenberge
 Büren (Siersburg), Ortsteil von Siersburg, Landkreis Saarlouis

Gemeindeteile in der Schweiz:
 Büren (Gansingen), Ortschaft in Gansingen, Kanton Aargau
 Büren (Küttigen), Ortschaft in Küttigen, Kanton Aargau
 Büren nid dem Bach, Ortschaft in Oberdorf (NW), Kanton Nidwalden
 Büren ob dem Bach, Ortschaft in Wolfenschiessen, Kanton Nidwalden
 Büren TG, Ortschaft in Raperswilen, Kanton Thurgau
 Büren zum Hof, Gemeindeteil von Fraubrunnen, Kanton Bern

historisch:
 Amtsbezirk Büren, bernischer Amtsbezirk
 Kreis Büren, mit dem Kreis Paderborn zusammengelegter Kreis

Siehe auch:
 Bühren (Begriffsklärung)
 Buren (Begriffsklärung)